Emirates Cup — двухдневный розыгрыш футбольного клубного турнира, организованный лондонским клубом «Арсенал». Все матчи турнира принимает стадион «Эмирейтс». Каждая команда играет на турнире по 2 матча. За победу начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, а также команде начисляются бонусные очки за количество забитых голов. С 2009 года, если команды набрали одинаковое количество очков по итогам турнира и имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, то победителем становится команда, которая больше ударила в створ ворот.

Лондонский «Арсенал» является рекордсменом по количеству побед в турнире: они выигрывали его в 2007, 2009, 2010 и 2015 году. В 2008 году турнир выиграл немецкий «Гамбург», в 2013 году — турецкий «Галатасарай», а в 2014 году — испанская «Валенсия».

Результаты

2007

Таблица

Матчи

2008

Таблица

Матчи

2009

Таблица

Матчи

2010

Таблица

Матчи

2011

Таблица 

В 2011 году очки за забитые голы не начислялись.

Матчи

2012 
В 2012 году турнир не проводился из-за летних Олимпийских игр в Лондоне.

2013

Таблица

Матчи

2014

Таблица

Матчи

2015

Таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира